Arion — латинское написание имени Арион

 Arion — род улиток
 Arion — манга и снятое по ней аниме
  - французский музыкальный лейбл, основанный в 1962 году